Somerton kan avse:

Geografi

Australien 

 Summertown (ort i Australien), South Australia, Adelaide Hills,

Storbritannien 

 Somerton, Norfolk, 
 West Somerton, 
 East Somerton
 Somerton, Oxfordshire, ort i England, 
 Somerton, Suffolk, 
 Somerton, Somerset, 
 Somerton Castle, slott, England, Lincolnshire,

USA 

 Somerton, Arizona, ort, Yuma County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar